Чернава — дочка морського царя в Новгородській билині про Садко

Чернава — річка в Тамбовській області, притока Воронежу
 Чернава — річка в Тверській області, притока Інюхи
 Чернава — річка в Даниловському районі Ярославської області, притока Касті
 Чернава — річка в Саратовській області, притока Малого Іргізу
 Чернава — село, Ветлузький район, Нижньогородська область
 Чернава — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Чернава — село, Івантієвський район, Саратовська область
 Чернава — село, Ізмалковський район, Липецька область
 Чернава — село, Краснохолмський район, Тверська область
 Чернава — село, Милославський район, Рязанська область
 Чернава — присілок, Ряжський район, Рязанська область

Див. також 
 Пагорби Чернави
 Велика Чернава
 Мала Чернава
 Чернавка